Евр () — у давньогрецькій міфології — ранковий вітер
 Евр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Евр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез